Никола́й Аксёнов:
 Аксёнов, Николай Александрович (род. 1970) — заслуженный мастер спорта РФ (академическая гребля), чемпион Игр доброй воли.
 Аксёнов, Николай Михайлович (1899—1978) — горный инженер-геолог, директор геологической службы II ранга.
 Аксёнов, Николай Павлович (1880—1948) — советский учёный, создатель теории механизации литейных процессов.
 Аксёнов, Николай Фёдорович (1928—1985) — советский партийный деятель, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС (1976—1985).